Bert-Jan Lindeman – ciclista su strada olandese
 Kurt Lindeman – ex pentatleta finlandese
 Todd Lindeman – ex cestista statunitense